Saroglossa é um género de passeriforme da família Sturnidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Saroglossa aurata
 Saroglossa spiloptera

Esturnídeos
Géneros de aves